Crystal Castles () — канадская группа, исполняющая экспериментальную электронную музыку. Проект основан Итаном Кэтом и Элис Гласс в 2003 году в Торонто. Сейчас коллектив состоит из Итана Кэта и Эдит Фрэнсис. С момента основания дуэт быстро прославился своими выступлениями и домашними lo-fi записями. Творческий путь Crystal Castles начался с выпуска лимитированных синглов на виниловых пластинках в период с 2006 по 2007 год, после чего было выпущено три альбома, которые получили признание критиков.

Первой совместной песней Итан и Элис стала «Alice Practice», которая была записана в 2006 году. Трек был выложен в интернет в первоначальном виде и привлёк внимание слушателей, после чего дуэт решил доработать песню и выпустить её официально. В этом же году группа выпускает на виниле мини-альбом Alice Practice, который включал в себя 4 композиции.

Дебютный альбом под названием Crystal Castles был выпущен в 2008 году. В 2009 году издание NME поместило его в список «Топ 100 величайших альбомов десятилетия» под номером 39.

В 2010 году группа выпустила свой второй альбом — Crystal Castles (II). Этот релиз стал их первым альбомом, попавшим в чарт Billboard 200. Он включал в себя сингл «Not in Love», записанный совместно с Робертом Смитом из группы The Cure. Это первая композиция Crystal Castles, которая попала в мировые чарты. «Not in Love» является кавер-версией песни группы Platinum Blonde.

Третий альбом под названием Crystal Castles (III) увидел свет 12 ноября 2012 года. Он стал главным альбомом года по версии Tumblr и Hype Machine. Синглами с него стали композиции «Plague», «Wrath of God», «Sad Eyes» и «Affection». Это последний альбом, выпущенный совместно с Элис Гласс.

В конце 2014 года Элис заявила, что покидает группу из-за личных и профессиональных причин. В 2015 году место вокалистки Crystal Castles заняла Эдит Фрэнсис, трек «Frail» стал первым с её участием.

В 2016 году состоялся выход четвёртого студийного альбома, который получил название Amnesty (I).

История

2006—2009: Формирование группы и дебютный альбом 
Jamgoose встретил Элис в Торонто, когда ей было 15 лет и попросил её записать вокальные партии к трекам, над которыми он работал с 2003 года. Так был создан трек «Alice Practice», который привлёк внимание людей, когда был размещён в сети. Музыканты решили объединиться в группу и совместно выбрали название Crystal Castles, которое было взято из реплики в одной из сцен мультсериала Ши-Ра : Принцесса Силы (): «В хрустальных замках судьба мира находится в безопасности» (). Alice Practice стал первым релизом группы и был выпущен на виниле в 2006 году.

В 2006 и 2007 годах Crystal Castles выпускают несколько синглов на 7-дюймовых пластинках с помощью независимых лейблов. В феврале 2008 года Кэт в одном из интервью заявил, что его цель — «издавать максимально раздражающие звуки, под которые может кричать Элис, чтобы потом попасть на разогрев группы Melt Banana». В 2008 году состоялся выход одноимённого дебютного альбома, который занял 39 позицию в списке «Топ 100 величайших альбомов десятилетия» по версии NME.

2010—2011: Crystal Castles (II) 
Второй альбом группы под названием Crystal Castles (II) (иногда просто (II) или Crystal Castles, также как и первый одноимённый альбом) был выпущен 24 мая 2010 года. Изначально материал должен был выйти в июне 2010 года, но в апреле в интернет попала ранняя версия альбома, что побудило лейбл перенести выпуск на более раннюю дату. Альбом был довольно успешным и достиг 48 позиции в чартах Великобритании, 188 номера — в США, а также 25 строчку в чартах Австралии.

Двумя первыми синглами с альбома стали «Celestica» и «Baptism». Трек «Not in Love», записанный совместно с Робертом Смитом из группы The Cure, был выпущен в качестве третьего сингла. В 2011 году Crystal Castles возглавили NME Awards Tour в Великобритании. Тогда у Элис Гласс был перелом лодыжки, но выступления всё равно состоялись.

2012—2014: Crystal Castles (III) и уход Элис Гласс 
В марте 2012 года Crystal Castles объявили о своём временном переезде в Варшаву, чтобы начать там запись своего третьего альбома. 25 июня был выпущен сингл «Plague», а 26 сентября группа выпустила второй сингл «Wrath of God». Изначально альбом Crystal Castles (III) (иногда (III) или просто Crystal Castles, как было в случае с первым и вторым релизом) должен был выйти 5 ноября 2012 года, но выпуск был перенесён на 7 ноября. Третьим синглом с альбома стал трек «Sad Eyes», который был выпущен отдельно 23 января 2013 года. В апреле этого же года в качестве четвёртого сингла с альбома была выпущена песня «Affection».

В октябре 2014 года в публикации на Facebook Элис Гласс заявила, что покидает Crystal Castles, что существование проекта прекращено, а она начинает сольную карьеру. Менеджер группы сообщил фанатам, что проект Crystal Castles продолжит деятельность без Элис. Три года спустя, в октябре 2017, Элис Гласс на своём официальном сайте опубликовала текст, в котором обвиняет Итана в сексуальном, физическом и психологическом насилии, именно этим объясняя уход из группы.

2015 — 2017: Amnesty (I) 
16 апреля 2015 года Crystal Castles выпустили сингл под названием «Frail» — это первая композиция, записанная Эдит Фрэнсис, новой вокалисткой группы. 2 июля этого же года был выпущен сингл «Deicide». Первое выступление Crystal Castles в новом составе состоялось 27 ноября 2015 года на Soundswild Festival в Йоханнесбурге.

23 и 24 февраля 2016 года дуэт отыграл два концерта в Лондоне, билеты на которые были полностью распроданы. В июле того же года Crystal Castles выпустили сингл «Char» и анонсировали четвёртый студийный альбом под названием Amnesty (I), выход которого состоялся 19 августа.

В 2016 году Crystal Castles были включены в список артистов, выступающих на мероприятии под названием 79 Cents (в рамках SXSW), организованном Tumblr, которое посвящено проблемам гендерного неравенства. В статье издания The Verge Элис Гласс высказала своё мнение о том, что Итан Кэт не является тем человеком, который подходит для выступления на мероприятии, посвящённом феминизму. Чуть позже группа была исключена из списка артистов, выступающих на SXSW.

С осени 2017 года Crystal Castles приостановили концертную деятельность и перестали публиковать посты на страницах группы в социальных сетях. Публично музыканты не объявляли о прекращении проекта. 4 ноября 2017 года на странице группы в Facebook было опубликовано изображение с текстом Итана Кэта, в котором говорится о том, что «ложные обвинения отнимают голоса у настоящих жертв, и это то, что огорчает меня больше всего во всей этой ситуации».

Музыкальный стиль 
Стиль Crystal Castles был описан изданием Drowned in Sound как «свирепые и удушающие двухмерные слои глюков Gameboy с пафосными барабанами, оставляющими синяки и пробивающими череп с пронзительной силой, зарываясь глубоко в мозгу, как лихорадка». По версии BBC, при прослушивании Crystal Castles, вы "будете без страховки брошены на произвол судьбы в водоворот оглушительной боли. У вас будет ощущение, будто вы можете сделать что угодно в этом мире, но это «что угодно» в конечном итоге ничего не значит.

С выходом второго альбома музыка дуэта стала более «эстетичной и ясной», благодаря «умелому и отточенному смешиванию ледяного синти-попа с раскалённым нойзом».

Во время записи третьего альбома Итаном было принято правило «строго без компьютеров», он также отказался от старых синтезаторов и клавиш, на которых играл до этого. Этим Кэт объяснил, что хочет, чтобы «альбом звучал как совершенно иной и новый опыт» для Crystal Castles. Музыканты решили ограничиться лишь одним дублем на каждую песню, так как считали, что «первая попытка — это самое точное выражение идей».

Противоречия

Споры об авторских правах 
В середине 2008 года Crystal Castles оказались в центре двух споров. Издания Pitchfork и Torontoist опубликовали статьи о том, как дуэт использует изображение за авторством Тревора Брауна без его разрешения. Картинка, на которой изображена певица Мадонна с гематомой под глазом, использовалось Crystal Castles в качестве логотипа группы. Проблема была решена после того, как музыканты купили права на использование изображения у Брауна.

В одной из ранних демозаписей Итана Кэта под названием «Insectica (CC vs Lo-Bat Version)», которая не была выпущена официально, без разрешения был использован семпл из трека другого музыканта — Lo-Bat. Спустя несколько лет звукозаписывающий лейбл обнаружил этот трек в архиве и загрузил его на страницу лейбла на MySpace без разрешения Итана и без указания оригинальной композиции, из которой был взят семпл. В «Insectica (CC vs Lo-Bat Version)» использован фрагмент трека Lo-Bat под названием «My Little Droid Needs a Hand», который был выпущен под лицензией Creative Commons. В композиции Crystal Castles «Love and Caring» был использован семпл с ударными из трека «Sunday» за авторством Covox.

Сексуальные домогательства и обвинения в неправомерных действиях 
24 октября 2017 года Элис Гласс, будучи уже бывшей вокалисткой Crystal Castles, опубликовала на своём официальном сайте публичное заявление, в котором обвинила Итана Кэта в сексуальном, физическом и психическом насилии, которое послужило причиной ухода из группы. В обвинении подробно описаны события, которые начались тогда, когда Элис была в возрасте 15 лет и только начинала записываться с Итаном, и вплоть до её ухода из Crystal Castles.. В этот же день Кэт публично опроверг все обвинения через своего адвоката, назвав их «чистой выдумкой». Позже Кэт подал в суд на Элис, однако его иск был отклонен судом.

Участники 
Текущие участники
 Итан Кэт — музыкальные инструменты, автор песен, продюсирование, вокал (2003 — 2017)
 Эдит Фрэнсис — вокал (2015 — 2017)

Сессионные музыканты
 Кристофер Чартранд — барабаны (2006 — 2017)

Бывшие участники
 Элис Гласс — вокал, автор песен (2003—2014)

Дискография

Студийные альбомы 
 Trash Trash Trash (2007, бутлег)
 Remixed Rewired (2008, бутлег)
 Crystal Castles (2008)
 Crystal Castles II (2010)
 III (2012)
 Amnesty (I) (2016)

EPs 
 Alice Practice (2006)
  (2010)

Синглы 
 «» (2007)
 «Air War» (2007)
 «» (2008)
 «» (2008)
 «» (2010)
 «Baptism» (2010)
 «» (при уч. Роберта Смита; 2010)
 «» (2012)
 «Wrath of God» (2012)
 «Affection» (2012)
 «» (2015)
 «Deicide» (2015)
 «Concrete» (2016)
 «Char» (2016)
 «Fleece» (2016)

Ремиксы 
 Remixed Rewired (2008, бутлег) содержит в себе все ремикс-композиции ниже.
 Klaxons — «Atlantis to Interzone» (2006)
  — «Leni» (2006)
  — «Lovers Who Uncover» (2006)
 Uffie — «Make It Hot» (2007)
  — «Divebomb» (2007)
 Bloc Party — «Hunting For Witches» (2007)
  — «Lay Down the Law» (2007)
 Sohodolls — «Trash the Rental» (2007)
 Liars — «It Fit When I Was a Kid» (2007)
 Health — «Crimewave» (2008)
 White Lies — «Death» (2009)
 Health — «Eat Flesh» (2010)
 Sidewalks and Skeletons — «Violent Dreams» (2013)
 Mr. Kitty — «Frail» (2016)
 Ghostsinners — «Baptism» (2020)

См. также 
 You Love Her Coz She's Dead
 Heartsrevolution
 Kap Bambino
 Klaxons

Примечания

Ссылки 
 
 Crystal Castles на Last.fm

Музыкальные коллективы, появившиеся в 2004 году
Лауреаты премии NME Awards

Музыкальные коллективы в стиле синти-поп из Канады